

Geografia

India
 Atri – villaggio dello stato federato dell'Orissa

Italia
 Atri – città della provincia di Teramo
 Atri – frazione di Cascia in provincia di Perugia
 Atri – fiume della provincia di Salerno

Altro
 Atri – personaggio della letteratura religiosa dell'India.
 Reza Atri (1993) – lottatore iraniano